gammaRenax ist ein Anbieter von Facility Services mit mehr als 2’200 Mitarbeitenden an 16 Standorten in allen Regionen der Schweiz. Mit einem Portfolio von über 1'800 Objekten und einem Jahresumsatz von 82 Millionen Franken zählt das inhabergeführte Unternehmen zu den bedeutendsten Facility Services Anbietern der Schweiz.

Geschichte 
1968 nahm die Renax AG, Tochtergesellschaft der damaligen Swissair, als Reinigungsunternehmen in Kloten ihre Tätigkeit im Gebäudeunterhalt auf. 1985 gründete Hugo Gallo in Zürich die Gamma Reinigungen AG, nachdem er seit 1972 in der Branche tätig gewesen war.

2001 erfolgte die Fusion der beiden Reinigungsunternehme Gamma Reinigungen AG mit der 1994 erworbenen Renax AG zur gammaRenax AG. 1997 übernahm die zweite Generation das Steuer: Severin Gallo, dipl. Bauingenieur ETH, wurde Geschäftsleiter von gammaRenax und dehnte das Marktgebiet auf die ganze Schweiz aus. Es wurden zusätzliche Dienstleistungen eingeführt und 2004 die Tochtergesellschaft clean & soft AG für Hygiene-Dienstleistungen ins Leben gerufen.

2020 wurde die in der Produktion und im Handel im Bereich von Hygiene und Wasseraufbereitung tätige KWZ AG übernommen. Der Handel wird mit der clean & soft AG mit der KWZ AG weitergeführt, während die Produktion von der KWZ Industrie weiterbetrieben wird.

2020 konnte ebenfalls die HFS GmbH (ehemals Meier Hauswartschulen) übernommen werden. 2021 wurde die HFS in FM Academy AG umfirmiert und präsentiert sich heute als integraler Weiterbildungs-Anbieter im Facility Management. Ein USP ist der in Dübendorf auf 400 m² ausgebaute technische Schulungsraum.

Einzelnachweise 

Unternehmen (Dübendorf)